Марія Елена Камерін і Емілі Луа були чинними чемпіонками, але цього разу Луа не брала участі.

Камерін грала в парі з Еммануель Гальярді і вони досягнули фіналу, в якому мали грати проти пари Вікторія Азаренко і Тетяна Пучек. Проте, Камерін зазнала розтягнення щиколотки і змушена була знятися.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
ITF tournament profile 
Main and Qualifying Rounds (WTA) 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2006